Plaats in Indonesië
 Sukadarma (Sukatani), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java
 Sukadarma (Jejawi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra